Горњи Локањ може бити:

 Горњи Локањ (Зворник), насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Горњи Локањ (Сапна), насељено мјесто у општини Сапна, Федерација БиХ, БиХ